Francia Polinézia közigazgatási felosztása két szintű. A területen öt közigazgatási körzet (franciául subdivisions administratives) található, amely további 48 települési önkormányzatra (commune) van osztva. "A települések elnevezése egységesen commune, tehát nincs városi és falusi megkülönböztetés. A commune egyszerre választási körzet, helyi ügyek intézésének körzete, az állam bázis-egysége, az állam igazgatási körzete". Több település is fel van osztva további társult településekre.

Közigazgatási körzetek:

 Szél felőli szigetek (Îles du Vent, vagy hivatalosan  la subdivision administrative des Îles du Vent), a Társaság-szigetek része
 Szélcsendes-szigetek (Îles Sous-le-Vent, vagy hivatalosan la subdivision administrative des Îles Sous-le-Vent), szintén a Társaság-szigetek része
 Marquises-szigetek ((Îles) Marquises, vagy hivatalosan la subdivision administrative des (Îles) Marquises), a northeastern Polynesian outlier
 Ausztrál-szigetek ((Îles) Australes, vagy hivatalosan la subdivision administrative des (Îles) Australes), ide tartoznak a Bass-szigetek
 Tuamotu-Gambier ((Îles) Tuamotu-Gambier, vagy hivatalosan la subdivision administrative des (Îles) Tuamotu-Gambier), a Tuamotu-szigetek és a Gambier-szigetek

Körzetenként
Az egyes körzetek települési önkormányzatai:
 Marquises-szigetek közigazgatási körzet települési önkormányzatai:
 Fatu Hiva
 Hiva-Oa
 Nuku Hiva (főváros)
 Tahuata
 Ua Huka
 Ua Pou
 Szél felőli szigetek  közigazgatási körzet települési önkormányzatai :
 Arue
 Faaa
 Hitiaa O Te Ra
 Mahina
 Moorea-Maiao
 Paea
 Papara
 Papeete (főváros)
 Pirae
 Punaauia
 Taiarapu-Est
 Taiarapu-Ouest
 Teva I Uta
 Tuamotu-szigetek-Gambier közigazgatási körzet települési önkormányzatai:
 Anaa
 Arutua
 Fakarava
 Fangatau
 Gambier (főváros)
 Hao
 Hikueru
 Makemo
 Manihi
 Napuka
 Nukutavake
 Puka-Puka
 Rangiroa
 Reao
 Takaroa
 Tatakoto
 Tureia
 Ausztrál-szigetek közigazgatási körzet települési önkormányzatai
 Raivavae
 Rapa Iti
 Rimatara
 Rurutu
 Tubuai (főváros)
 Szélcsendes-szigetek közigazgatási körzet települési önkormányzatai
 Bora-Bora
 Huahine
 Maupiti
 Tahaa
 Taputapuatea
 Tumaraa
 Uturoa (főváros)

Forrás:

INSEE kód szerint
A következő lista a települési önkormányzatokat INSEE-kód szerint sorolja:

Forrás:

Alapterület szerint
A listán a települések az alapterületük szerinti csökkenő sorrendben állnak. Francia Polinézia településeinek átlagos területe 72 km², magasabb mint Franciaország európai területén (14.88 km²).

Forrás:

Népesség szerint
A listán a települések a népességük szerinti csökkenő sorrendben állnak. A 2002-es népszámlálás szerint a lakosság 246 566 fő, a népsűrűség pedig 71,1 fő/km².  A települések átlagos népessége 5137fő, magasabb mint Franciaország európai területén (1542).

Kapcsolódó szócikkek 
 Franciaország közigazgatása
 Franciaország kommunáinak listája
 Francia Polinézia

Jegyzetek

Források
 Francia Polinézia kormányzatának hivatalos oldala

További információk
 Francia Polinézia

Francia Polinézia